Харма́нський () — польське прізвище.

Відомі носії 
 Харманський Едуард Осипович (1836 — бл. 1910) — український архітектор польського походження.
 Харманський Здислав Юліанович (1859—1919) — український архітектор і педагог польського походження.
 Харманський Станіслав Юліанович (1861 — бл. 1917) — український архітектор польського походження.

Польські прізвища